Hüttenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Hüttenhofer (1924–1978), deutscher Politiker (CSU)
 Walter Hüttenhofer (* 1937), deutscher Fußballspieler